Penzing, Bécs egyik városrésze
 Penzing, település Németországban, Bajorország tartományban